Анатолий Головко:
 Головко, Анатолий Григорьевич (род. 1952) — директор общества «Гайчур», Герой Украины.
 Головко, Анатолий Иванович (род. 1954) — советский политический деятель.
 Головко, Анатолий Фёдорович (род. 1938) — украинский партийный деятель, народный депутат Украины.